Common Goal ist eine vom spanischen Fußballspieler Juan Mata mitgegründete Initiative, bei der Fußballprofis und Trainer ein Prozent ihres Gehaltes an die Organisation Streetfootballworld spenden, die weltweit soziale Projekte mit Bezug zum Fußball unterstützt. Im Laufe der Zeit sind noch viele weitere bekannte Personen des Sports, wie Mats Hummels oder Giorgio Chiellini, Mitglied dieser Initiative geworden.

Ebenso können Vereine ein Prozent ihrer Ticket- und Sponsoring-Einnahmen spenden. Die ersten beiden Profi-Fußballvereine, die sich der Initiative anschlossen, waren der dänische Erstligist FC Nordsjælland sowie der US-amerikanische Verein Oakland Roots. Als erster deutscher Profiklub trat der SV Werder Bremen zur Saison der Fußball-Bundesliga 2022/23 bei.

Bekannte Mitglieder der Initiative

Weblinks 
 Website der Initiative

Einzelnachweise 

Fußballkultur
Spende